Manon eller Mañón kan syfta på: 

 Manon (opera) – en opera av Jules Massenet
 L'histoire de Manon – en balett av Kenneth MacMillan
 M/V Manon – ett fartyg för biltransporter
 Mañón – en spansk kommun

Personer
 Manon Roland (1754–1793), en fransk girondist
 Manon Rhéaume (1972–), en kanadensisk ishockeymålvakt
 Manon Melis (1986–), en nederländsk fotbollsspelare

Se även

 Manon Lescaut